Il singolare del Monte Carlo Masters 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2006.

Rafael Nadal era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–7, 6–3, 7–6(5) Roger Federer.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Monte Carlo Masters 2006
ATP Tour 2006